Związek Rosji i Białorusi (ZBiR) 
 Mohamed Zbir – marokański bokser, olimpijczyk